Het ATP-toernooi van Acapulco 2017 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel 2017) vond plaats van 27 februari tot en met 5 maart 2017. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Princess Mundo Imperial hotel in de Mexicaanse stad Acapulco.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco